V comme Vian est un livre de Marc Lapprand, 2006.
V comme Vian est un téléfilm de Philippe Le Guay, 2011.

Homonymie de titre